Iterativ kan syfta på:

 Iterativ (aspekt) –  inom grammatiken en aktionsart som betecknar upprepad handling
 Iterativ metod – ger ungefärliga numeriska lösningar på vissa matematiska problem, se Iteration